Виља де Етла има више значења:

 Општина Виља де Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Етла (Виља де Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику